Montureux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montureux-lès-Baulay, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Montureux-et-Prantigny, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,